Slovo Střela (střela) či Strela má více významů:

Střela 
 projektil či šíp – střela ze zbraně
 řízená střela či neřízená střela – vojenská raketa
 Střela (482 m) – zalesněný vrch nad obcemi Kalivody a Přerubenice
 Střela (řeka) – západočeská řeka, levostranný přítok Berounky
 Střela (přítok Metuje) - potok v okrese Náchod
 Horní Střela – přírodní park
 Střela (přírodní rezervace) – přírodní rezervace jižně od Rabštejna nad Střelou
 Střela (Strakonice) – část města Strakonice v okrese Strakonice
 Střela (hrad a zámek) – zřícenina hradu a zámek nedaleko Strakonic
 „Střela“ – zpěvácký spolek působící v Plasích v letech 1874–1918
 pokus o gól v různých sportech (např. v ledním hokeji, basketbalu, fotbale)

filmy
Střela (film), americký film z roku 1995
Bláznivá střela, trojice (trilogie) amerických komediálních satiricko-parodických hraných filmů z let 1988~1994, sepsané trojicí Zucker, Abrahams and Zucker, studia Paramount Pictures 
Neřízená střela, britsko-francouzská filmová komedie z roku 2010

Strela 
 série sovětských protiletadlových raketových kompletů
 9K31 Strela-1
 9K32 Strela-2
 9K34 Strela-3
 9K35 Strela-10
 Strela (raketa) – sovětská raketa
 Strela (satelit) – třída sovětských vojenských komunikačních satelitů

Související články 
 Střelba

Externí odkazy